Gajusz Licyniusz Macer Starszy (ok. 107 r. p.n.e. – zm. 66 r. p.n.e.) – rzymski polityk i historyk
 Gajusz Licyniusz Macer Kalwus (82 r. p.n.e. – zm. 47/46 r. p.n.e.) – syn powyższego, poeta, jeden z neoteryków